Roberto Gomez (poolspeler), een Filipijns poolspeler
 Roberto Gomez (zwemmer), een Venezolaans zwemmer